Type 73 (trasporto) – Veicolo trasporto truppe giapponese postbellico
 Type 73 (trattore) – Trattore d'artiglieria giapponese postbellico
 Mitsubishi Type 73 – Mezzo leggero 4x4 giapponese postbellico
 Bugatti Tipo 73-252 – Serie di automobili della Bugatti